Жиромон () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия
 Жиромон () — коммуна во французском департаменте Уаза региона Пикардия